Supercoppa ucraina 2019 – torneo di pallavolo femminile
 Supercoppa ucraina 2019 – torneo di pallavolo maschile